Head-up display, een techniek waarbij informatie op een doorzichtig oppervlak zoals een voorruit geprojecteerd wordt
Hud (profeet); een profeet
HUD (computerspel); een display met de status van een bepaald spelkarakter
Hud (film); een Oscarwinnende film uit 1963